Jäger kan syfta på:

 Jägerrapporten – en rapport från den 1 december 1941 som beskriver avrättningarna av över hundra tusen judar
 Jägermeister – en spritdryck
 Jäger, Kungälvs kommun – ort i Kungälvs kommun

Personer med efternamnet Jäger eller med varianter av detta namn
 Anders Jæger (född 1989), norsk rallykartläsare
 August Jäger (1887–1949), tysk politiker
 Andrea Jaeger (född 1965), amerikansk tennisspelare
 Bernd Jäger  (född 1951), östtysk gymnast
 Eduard Jäger von Jaxtthal (1818–1884), österrikisk ögonläkare
 Ernst Jaeger (1869–1944), tysk jurist
 Frank Jæger (1926–1977), dansk författare
 Friedrich Jäger von Jaxtthal (1784–1871), österrikisk ögonläkare
 Georg Friedrich von Jäger (1785–1866), tysk läkare och paleontolog
 Gustav Jäger, flera personer
 Gustav Jäger (konstnär) (1808–1871), tysk målare
 Gustav Jäger (zoolog) (1832–1917), tysk zoolog
 Hans Jæger  (1854–1910), norsk författare
 Harald Jäger (född 1943), östtysk gränsbefäl, öppnade Berlinmuren
 Henrik Jæger (1854–1895), norsk litteraturhistoriker och journalist
 Irma Salo Jæger  (född 1928), finländsk-norsk konstnär
 Jesper Jäger (född 1971), svensk ishockeyspelare
 Johan Gottfried Jäger (1741–1822), svensk cellist
 Johannes Jaeger (1832–1908), tysk fotograf verksam i Stockholm
 Karl Jäger (1888–1959), tysk SS-officer
 Ken Jäger (född 1998), schweizisk ishockeyspelare
 Marcus Jäger, flera personer
 Marcus Jäger den äldre (1626–1707), tysk-svensk bildhuggare
 Marcus Jäger den yngre (1660–1722), tysk-svensk bildhuggare
 Oskar Jæger (1863–1933), norsk nationalekonom
 Oskar Jäger (1830–1910), tysk historiker och pedagog

Se även 
 Jaeger

Tyska efternamn
Förgreningssidor